Torkos János (16. sz.) költő
 Torkos János (1733–?) orvos

Hasonló nevűek
 Torkos Justus János (1699–1770) kémikus, orvosdoktor, városi főorvos